Demmin ist der Name folgender Ortschaften:
 Demmin, vorpommersche Stadt im Landkreis Mecklenburgische Seenplatte in Mecklenburg-Vorpommern
 Demmin, ehemals im Kreis Schlochau, Ort in der Gmina Biały Bór in Polen; siehe: Dyminek

Demmin ist der Familienname folgender Personen:
 August Demmin (1817–1898), deutscher Kunstschriftsteller
 Erich Demmin (1911–1997), deutscher Landschaftsmaler, Grafiker und Restaurator
 Judith Demmin, deutsche Künstlerin und Cartoonistin (Hempel, Frau Dr. Bocks tierische Therapie)
 Willy Schulz-Demmin (1892–1974), deutscher Landschafts- und Bildnismaler